Toponímia:
 Ascoli Piceno, ciutat de la regió de les Marques, capital de la província d'Ascoli Piceno
 Bisbat d'Ascoli Piceno, seu de l'Església catòlica, sufragània de l'arquebisbat de Fermo
 Província d'Ascoli Piceno, província que forma part de la regió de les Marques dins Itàlia
 Biografies:
 Graziadio Isaia Ascoli (Gorizia, 1829 – Milà, 1907), filòleg i lingüista italià d'origen furlà
 Marta Ascoli (Trieste, 1926-2014), escriptora italiana filla de pare jueu, supervivent de l'Holocaust, testimoni de la Xoà italiana i autora d'un llibre de memòries que descriu la seva experiència com a deportada al camps de concentració d'Auschwitz 
 Miscel·lània:
 Ascoli Calcio 1898, club de futbol a la ciutat italiana d'Ascoli Piceno, a les Marques fundat en 1898 
 Batalla d'Ascoli (1392), combat de la guerra civil pel Regne de Nàpols entre Lluís II de Provença i el seu cosí Ladislau I de Nàpols 
 Bronze d'Ascoli, inscripció de l'antiga Roma sobre una placa de bronze descoberta a Roma el 1908 que es conserva als Museus Capitolins